The Haunted Honeymoon est un court-métrage américain réalisé par Fred Guiol et Ted Wilde en 1925.
 Haunted Honeymoon est le titre américain du film britannique Busman's Honeymoon, réalisé par Arthur B. Woods en 1940.
 Haunted Honeymoon est le titre original du film américain Nuit de noce chez les fantômes, réalisé par Gene Wilder en 1986.